

Бесколь — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Бесколь — село, районний центр, Північноказахстанська область